bleke zeefwesp
 grote zeefwesp
 kleine zeefwesp